Тимерман:
 Тимерман, голндс. — старший корабельный плотник.

Фамилия 
 Тимерман, Константин Анатольевич (род. 1977) — российский военачальник, подполковник.
 Тимерман, Николай Антонович — Георгиевский кавалер; майор; № 6580; 5 декабря 1841.
 Тимерман, Павел Антонович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5008; 3 декабря 1834.
 Тимерман, Хакобо (1923—1999) — аргентинский журналист-правозащитник.
 Тимерман, Эктор (1953—2018) — аргентинский политик, сын Хакобо Т.

См. также 
 Тиммерман

Примечания